Cervin, de Franse benaming voor de Matterhorn, een berg in het Zwitserse kanton Wallis
Personen
 Andreas Cervin (1888-1972), Zweeds turner en olympiër
 Tore Cervin (1950), Zweeds voetballer